Praefcke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Praefcke (1866–1928), deutscher Generalmajor
 Klaus Praefcke (1933–2013), deutscher Chemiker
 Robert Praefcke (1831–1910), deutscher Verwaltungsjurist
 Victor Praefcke (1842–1931), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Viktor Praefcke (1872–1962), deutscher Admiralarzt